Их было десять (роман) — книга Х. Г. Конзалика
 Их было десять (телесериал), :fr:Ils étaient dix (mini-série) — сериал (Франция, 2020) по мотивам повести А. Кристи «Десять негритят».